Wuchuan ist:

 die Stadt Wuchuan (吴川市) in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Wuchuan (Zhanjiang)
 der Autonome Kreis Wuchuan der Gelao und Miao (务川仡佬族苗族自治县) in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Wuchuan (Zunyi)
 der Kreis Wuchuan (武川县) der Stadt Hohhot im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Wuchuan (Hohhot)
 die Gemeinde Wuchuan (武川乡) des Stadtbezirks Baiyin in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Wuchuan (Baiyin)